Пётр Алексеевич Александров: Александров, Пётр Алексеевич (1899—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Александров, Пётр Алексеевич (1929—1997) — советский металлург.